Herald puede referirse a:

Periódicos 
 Buenos Aires Herald, de la Ciudad de Buenos Aires distribuido en inglés.
 Calgary Herald, canadiense anglófono publicado en Calgary, Alberta.
 El Nuevo Herald, matutino de la ciudad de Miami publicado por Miami Herald Media Company.
 The Miami Herald, propiedad de The McClatchy Company.
 The Morning Herald, matutino del Reino Unido.
 The New Zealand Herald, diario de gran formato publicado en Auckland, Nueva Zelanda.
 The Sydney Morning Herald, con base en la ciudad de Sídney propiedad de Fairfax Media Limited.

Extintos
 Daily Herald, publicado en Londres de 1912 a 1964.
 New York Herald, tuvo gran circulación en la ciudad de Nueva York entre 1835 y 1924.

Deporte 
 Herald Sun Tour, carrera ciclista profesional por etapas que se disputa anualmente en el estado de Victoria, Australia.

Lugares 
 Herald (California), lugar designado por el censo en el condado de Sacramento, estado estadounidense de California.
 Herald Harbor, lugar designado por el censo en el condado de Anne Arundel, estado estadounidense de Maryland.
 Isla Herald, pequeña y aislada isla de Rusia en el mar de Chukchi, a 70 km al este de la isla de Wrangel.

Transporte 
 Calle 34–Herald Square (Metro de Nueva York), estación en la línea de la Sexta Avenida y la línea Broadway del Metro de Nueva York
 Calle Herald (Metro de Boston), estación de tránsito rápido en la línea Plata del Metro de Boston.